XX Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 20-й хоккейный турнир среди украинских клубных профессиональных команд в сезоне 2011/2012 года, организованный украинской ассоциацией «Профессиональная хоккейная лига», которой права на проведение турнира делегировала Федерация хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

за 5-8-е места

за 1-4-е места

Ссылки 
 Сайт Профессиональной хоккейной лиги — phl-ua.com 
 Сайт Профессиональной хоккейной лиги — phl-ua.com.ua  
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте «Українська Хокейна Агенція» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте «Харьковский хоккей»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте хоккейного клуба «Днепр−Метеор» и «Днепровские Волки» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2011/2012 на сайте «Elite Prospects» 

2011/2012
2011 год в хоккее
2012 год в хоккее